Джон Керр
 Керр, Джон (1824—1907) — шотландский физик.
 Керр, Джон (1914—1991) — генерал-губернатор Австралии (1974—1977).
 Керр, Джон (1931—2013) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Керр, Джонни (1932—2009) — американский баскетболист и тренер.
 Керр, Джон (1937—2019) — британский адмирал, руководитель военной разведки Великобритании в 1988—1991.
 Керр, Джон (род. 1942) — британский дипломат.
 Керр, Джон (род. 1980) — британский фигурист, выступающий в танцах на льду с сестрой Шинед Керр.